Minha história (Chico Buarque)
Minha História (Cazuza)
Minha História (Cássia Eller)
Minha História (Sandy & Junior)

Desambiguação